Ксенонистая кислота — соединение благородного газа, кислота ксенона в степени окисления +6. Формула ее отображается либо HXeO, либо HXeO. В основном, соли образуются от второй формы кислоты.

Применяется в органической химии как сильный окислитель. При ее разложении освобождается большое количество газообразных продуктов, таких как ксенон, кислород и озон.

Существование ксенонистой кислоты было предположено Лайнусом Полингом в 1933 году.

Соли ксенонистой кислоты называются ксенатами, в состав их входит анион XeO. Они разлагаются на ксенон и перксенаты:

 

Соли, содержащие полностью депротонированный анион XeO, в настоящее время неизвестны.

Получение 
Получается путём растворения триоксида ксенона в воде:

 

HXeO также образуется в результате гидролиза фторида ксенона(VI) при н. у.:
 

При добавлении гидроксида бария к данной реакции, выпадает осадок BaXeO, который разлагается при температуре 125 °C на ксенон, оксид бария и кислород. При взаимодействии со свежеприготовленным осадком гидроксида меди образуется ксенат меди CuXeO, который, возможно, обладает сверхпроводимостью.

Примечания 

Соединения ксенона
Неорганические кислородсодержащие кислоты